Ohio Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ohio Township (Illinois)
 Ohio Township (Bartholomew County, Indiana)
 Ohio Township (Crawford County, Indiana)
 Ohio Township (Spencer County, Indiana)
 Ohio Township (Warrick County, Indiana)
 Ohio Township (Madison County, Iowa)
 Ohio Township (Franklin County, Kansas)
 Ohio Township (Ness County, Kansas)
 Ohio Township (Saline County, Kansas)
 Ohio Township (Sedgwick County, Kansas)
 Ohio Township (Stafford County, Kansas)
 Ohio Township (Missouri)
 Ohio Township (Clermont County, Ohio)
 Ohio Township (Gallia County, Ohio)
 Ohio Township (Monroe County, Ohio)
 Ohio Township (Ellis County, Oklahoma)
 Ohio Township (Pennsylvania)
 Ohio Township (South Dakota)